Алексей Смагин:
 Смагин, Алексей Алексеевич (1857—1928) — генерал от кавалерии.
 Смагин, Алексей Андреевич (1829—1901) — генерал от артиллерии.